

Patronyme
 Salim Ahmed Hamdan, (1970- ), est un Yéménite, ex-détenu de Guantánamo.
 Yasmine Hamdan, (née en 1976) est une actrice, compositeur et interprète libanaise.

Homonymie
Homonymie de patronyme